Darryl Maggs – ex hockeista su ghiaccio canadese
 Kevin Maggs – ex rugbista a 15 britannico 
 Tony Maggs – pilota automobilistico sudafricano